USS San Diego — кораблі ВМС США, названі на честь міста Сан-Дієго, Каліфорнія.

 USS San Diego (CA-6)) — броненосний крейсер типу «Пенсильванія». Спочатку називався «USS California (ACR-6)». Збудований у 1907 році. Загинув у 1918 році.
 USS San Diego (CL-53) — легкий крейсер типу «Атланта». Збудований у 1942 році. У 1946 році виведений в резерв. У 1959 році зданий на злам.
 USS San Diego (AFS-6) — судно бойового забезпечення типу «Марс». На службу протягом 1969-1997 років. Зданий на злам у 2006 році.
 USS San Diego (LPD-22) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо». Збудований у 2012 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни